Streitberger ist der Familienname verschiedener Personen:

 Georg Streitberger (* 1981), österreichischer Skirennfahrer
 Johann Streitberger (1517–1602), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch: Streitberg (Adelsgeschlecht)